Бабочка () — польский мелодраматический фильм 1972 года.

Сюжет 
Двенадцатилетний Эдек приезжает на каникулы к своей тете в деревню, дом которой находится у озера. Каникулы на природе: лес, вода, звуки птиц — что может быть прекраснее? Здесь Эдек знакомится с несколькими ребятами его возраста, в том числе, и с девочкой по имени Моника. Эдек по-настоящему влюбляется в Монику, но их чувства не взаимны. Моника начинает общаться с Алеком, ровесником Эдека, семья которого богата. Обо всем Эдек узнает, когда влюбленная в него Хонорка выдает Эдеку тайну Моники…

В ролях 
 Роман Мосёр — Эдек
 Гражина Михальска — Хонорка
 Божена Федорчик — Моника
 Петр Щерковский — Алек
 Богдан Издебский — Богдан
 Кшиштоф Сероцкий — Лёлек, брат Богдана
 Анджей Бочула — Ярек, брат Хонорки
 Илона Ставиньска — мать Алека
 Мечислав Чехович — муж Хели
 Иоланта Бохдаль — Хела, мать Хонорки и Ярека, тётка Эдека
 Януш Насфетер — отец Алека
 Тадеуш Шмидт — водитель грузовика

Ссылки 
 

Фильмы Януша Насфетера
Фильмы-драмы Польши
Фильмы-мелодрамы Польши
Фильмы Польши 1972 года